Гуженко; Ґуженко

 Гуженко Тимофій Борисович (1918—2008) — міністр морського флоту СРСР. Член ЦК КПРС (1976—1989). Депутат Верховної Ради СРСР 8—11-го скликань. Герой Соціалістичної Праці.

 Ґуженко — село в Польщі, у гміні Острув-Велькопольський Островського повіту Великопольського воєводства.